Гда́лія (, Gdalyyâh) — єврейське особове ім'я. Означає «зроблений великим». Також — Гдальях, Гдалья́ху (, Gdalyyâhû),  Геда́лія (, ), Годо́лія або Годолій (; в перекладах Біблії).

Особи  
 Гдалія бен Шломо — лікар португальського короля Фернанду I, голова юдейських громад Кастилії.

Єврейські імена